A Trabzonban rendezett 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az úszó versenyszámok közül a női 200 méteres pillangóúszást  július 29-én rendezték.

Előfutamok

Döntő

Források 
 

Úszás a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon